Het WTA-tennistoernooi van Boedapest (officieel Budapest Grand Prix) van 2002 vond plaats van 15 tot en met 21 april 2002 in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Het was de achtste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Magdalena Maleeva was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Slowaakse Martina Suchá bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

De ongeplaatste Martina Müller uit Duitsland won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de Zwitserse kwalificante Myriam Casanova in drie sets. Müller wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Het was haar enige WTA-enkelspeltitel. Zij won US$ 16.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren twee Nederlandse deelneemsters, Miriam Oremans en Seda Noorlander – beiden strandden in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Tathiana Garbin en Janette Husárová hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Els Callens (België) en Miriam Oremans (Nederland), verloor hun openings­partij.

Het ongeplaatste duo Catherine Barclay en Émilie Loit won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste koppel Jelena Bovina en Zsófia Gubacsi in drie sets. Het was hun eerste, en enige, gezamen­lijke titel. Française Loit had daar­naast drie eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Australische Barclay geen.

Naast Callens en Oremans waren er in het dubbelspeltoernooi geen andere deelneem­sters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Boedapest 2002
Boedapest